Thyrsopteris elegans – gatunek paproci z monotypowego rodzaju Thyrsopteris i rodziny Thyrsopteridaceae (C. Presl, Gefässbündel Farrn: 22, 38. 1847). Endemit z wysp Juan Fernández, gdzie rośnie w wilgotnych lasach na zboczach gór.

Morfologia 
Kłącze owłosione, podnoszące się lub wyprostowane, osiągające do 1,5 m wysokości, solonosteliczne. Liście okazałe – osiągające od 2 do 3,5 m długości, o blaszce od 3 do 5-krotnie podzielonej. Blaszka jest częściowo dimorficzna – kupki zarodni skupione są w odmiennej od części asymilacyjnej, dolnej części liści.

Systematyka 
Gatunek zajmuje pozycję bazalną w kladzie obejmującym rodziny Culcitaceae, Plagiogyriaceae i Loxsomataceae.
 
 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

Przypisy 

Olbrzymkowce